Погорелец — деревня в Сямженском районе Вологодской области.

Входит в состав Режского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Режский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Сямжи — 34,9 км, до центра муниципального образования Копылова — 8,1 км. Ближайшие населённые пункты — Вороново, Слободка, Рассохино.

По переписи 2002 года население — 8 человек.

Примечания

Ссылки 
 Погорелец в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сямженского района